De eindronde is een afvalsysteem met 28 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2020.

Eindronde 
Deel 1

Deel 2

Laatste 4

2020
Tafeltennis in 2020
Sportevenement in Zwolle